Beaumesnil je název dvou francouzských obcí:

 Beaumesnil (Eure) – obec v departementu Eure
 Beaumesnil (Calvados) – obec v departementu Calvados